Diplosoma est le nom de deux genres en biologie :
 Diplosoma un genre de plantes de la famille des Aizoaceae ;
 Diplosoma un genre d'ascidies de la famille des Didemnidae.